Фу́рсов — русская фамилия, имеет женскую форму Фурсова. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии

Известные носители 

 Фурсов, Андрей Ильич (род. 1951) — российский историк, социолог и публицист, политолог, организатор науки, педагог.
 
 Фурсов, Виктор Николаевич (род. 1961) — украинский энтомолог, кандидат биологических наук.
 
 Фурсов, Вячеслав Викторович (род. 1954) — советский легкоатлет.
 Фурсов, Григорий Петрович (1909—1974) — директор воронежского завода «Электросигнал», Герой Социалистического Труда.
 Фурсов, Дмитрий Тимофеевич (1907—19XX) — гвардии капитан, осуждён на восемь лет заключения в 1946 году.
 Фурсов, Иван Андреевич (1914—1995) — Герой Социалистического Труда.
 Фурсов, Матвей Васильевич (1825—1901) — педагог, историк, археолог.
 Фурсов, Михаил Иванович (1926—1973) — советский военнослужащий, кавалер ордена Славы.
 Фурсов, Николай Дмитриевич (1924—1945) — командир танкового взвода, Герой Советского Союза, лейтенант.
 Фурсов, Олег Борисович (род. 1965) — глава городского округа Самара.
 Фурсов, Пётр Иванович (1798 — конец 1840-х) — российский архитектор, автор проектов гражданских сооружений в Костроме.
 Фурсов, Сергей Егорович (1910 — ?) — советский футболист, тренер.
 Фурсов, Фёдор Гаврилович — председатель Актюбинского облисполкома (1964).

Приказчикова, Наталья Викторовна (в девичестве — Фурсова; род. 1968) — советская биатлонистка.

См. также 
 Фурсово — название ряда населённых пунктов на территории Российской Федерации и Украины.
 Фурс

Примечания